Hannes Reinmayr (Viena, 23 de agosto de 1969) é um ex-futebolista profissional austríaco, atacante, hoje é assitente técnico.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998